Henckel-Rennen bezeichnet folgende Pferderennen:
 Mehl-Mülhens-Rennen – German 2000 Guineas, Henckel-Rennen von 1871 bis 1985
 German 1000 Guineas, Beinamen Henckel-Rennen von 1997 bis 2005